Den Namen Schloss Augustusburg tragen folgende Schlösser:

 Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, Nordrhein-Westfalen
 Jagdschloss Augustusburg in Augustusburg, Sachsen
 Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels, Sachsen-Anhalt
 die Klettenburg, die ab 1676 Augustusburg genannt wurde

Siehe auch:
 Augustusberg
 Augustaborg
 Schloss Augustenburg